Perkele puede referirse a:

 Perkele, personaje de la mitología finlandesa.

 Perkele, banda sueca de música Oi!.